Das German Darts Masters (World Series) 2019 war ein Turnier im Dartsport und wurde am 12. und 13. Juli zum dritten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der World Series of Darts 2019. Austragungsort war die LANXESS Arena in Köln.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Peter Wright, der sich im Finale mit 8:6-legs gegen den Deutschen Gabriel Clemens durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil, die sich im Vorfeld über die Weltrangliste (Max Hopp und Martin Schindler) und die Super League Darts Germany qualifizieren konnten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der ersten Runde war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals wurden wie die Halbfinals und das Finale im Modus best of 15 legs ausgetragen.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das German Darts Masters (World Series) 2019 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit
 4 Teilnehmer per Wildcard
 8 lokale Teilnehmer

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Peter Wright
  Gary Anderson

Wildcards
  Daryl Gurney
  James Wade
  Mensur Suljović
  Raymond van Barneveld

Lokale Spieler
  Max Hopp
  Martin Schindler
  Gabriel Clemens
  Nico Kurz
  Kevin Münch
  Christian Bunse
  Robert Marijanović
  Maik Langendorf

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste ist Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung im Free-TV auf ProSieben und ProSieben Maxx übertragen. Des Weiteren im Pay-TV bei DAZN.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

German Darts Masters (World Series)
Sportveranstaltung in Köln
Lanxess Arena
World Series of Darts 2019